Александр Петрович Энгельгардт (15 апреля 1836—1907, Санкт-Петербург, Российская империя) — русский военный деятель, учёный-артиллерист. Почётный член Михайловской артиллерийской академии (1900). Генерал-лейтенант (1891).

Биография 
В службу вступил в 1851 году. В 1855 году после окончания Михайловского артиллерийского училища произведён в  подпоручики и переименован в  прапорщики гвардейской артиллерии. В  1860 году произведён в  подпоручики гвардии, участник Крымской войны.

В 1861 году произведён в поручики гвардии. С 1865 года состоял офицером для особых поручений при Главном артиллерийском управлении. В 1867 году произведён в штабс-капитаны гвардии.  В 1867 году произведён в капитаны гвардии. В 1870 году произведён в полковники. Окончил Михайловскую артиллерийскую академию и Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. С 1879 года член комиссии Главного интендантского управления.

В 1881 году произведён в генерал-майоры. С 1886 года назначен инспектором артиллерийских приёмок. В 1891 году произведён в генерал-лейтенанты. С 1900 года почётный член Михайловской артиллерийской академии и Артиллерийского комитета Главного артиллерийского управления.

Умер в 1907 году в Петербурге.

Награды 
Награды:
Орден Святого Станислава 3-й степени (1866)
Орден Святого Станислава 2-й степени (1868; Императорская корона — 1870)
Орден Святого Владимира 4-й степени  (1872)
Орден Святой Анны 2-й степени  (1874)
Орден Святого Владимира 3-й степени (1878)
Орден Святого Станислава 1-й степени (1881)
Орден Святой Анны 1-й степени  (1889)
Орден Святого Владимира 2-й степени  (1888)
Орден Белого орла (1894)
Орден Святого Александра Невского (1905)

Семейная связь 
 Сын Борис — председатель военной комиссии Временного комитета Государственной думы.

Примечания

Литература 
 ;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Источники 
 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Крымской войны
Александр